El término pureza puede referirse:

a la Ley (pureza) de un metal precioso; 
a la virginidad;
a la calidad espiritual, en contextos religiosos o mágicos;
a la pureza racial, pureza de sangre, etc.